

Persone 
 Afareo – oratore e poeta greco antico

Mitologia greca 
 Afareo – Figlio di Periere e Gorgofone
 Afareo – Figlio di Caletore